Aspres de Veinet (en francès Aspres-sur-Buëch) és un municipi francès, situat al departament dels Alts Alps i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.

Demografia 

 2018 : 812

Administració

Referències 

Municipis dels Alts Alps